Мандельшта́м — еврейская фамилия.

Известные носители 
 
 Мандельштам, Анатолий Максимилианович (1920—1983) — историк-востоковед, археолог, доктор исторических наук.
 Мандельштам, Андрей (Генрих) Николаевич (1869—1949) — дипломат, писатель, юрист и историк, профессор международного права Петроградского университета.
  — французский прозаик и поэт, сценарист, инженер русского происхождения.
 Мандельштам, Вениамин Осипович (1805—1886) — писатель и сторонник религиозной реформы евреев.
 Мандельштам, Виктор Григорьевич (Гиршевич; 1860—?) — русский санитарный врач и учёный-медик.
 Мандельштам, Владимир Александрович (род. 1964) — американский химик, профессор.
 Мандельштам, Евгений Эмильевич (1898—1979) — советский сценарист документального кино.
 Мандельштам, Иосиф Емельянович (Менделевич, 1846—1911) — историк русской литературы.
 Мандельштам, Исай Бенедиктович (1885—1954) — писатель, переводчик.
 
 Мандельштам, Леонид Исаакович (1879—1944) — советский физик, один из основателей отечественной научной школы радиофизики.
 Мандельштам, Леопольд Эмильевич (Лейб Файвелевич; 1839—1913) — рижский врач-офтальмолог и учёный-медик.
 Мандельштам, Лидия Сергеевна (Соломоновна) (1896—1973) — советский библиограф, переводчица.
 Мандельштам, Макс Емельянович (Эммануил Хацкелевич) (Менделевич; 1839—1912) — русский офтальмолог и учёный-медик, сионист.
 Мандельштам, Маргарита Файвушевна (Павловна) (в браке Селинская; 1896—1961) — русско-американская скрипачка и композитор.
 Мандельштам, Мартын Николаевич (псевдоним Лядов; 1872—1947) — российский революционер (социал-демократ), общественный и партийный деятель, историк.
 
 Мандельштам, Надежда Яковлевна (1899—1980) — русская писательница-мемуаристка.
 
 Мандельштам, Осип Эмильевич (1891—1938) — русский поэт, эссеист, литературовед, переводчик, литературный критик.
 Мандельштам, Пауль Гиршевич (Файвель, Файвуш, 1872—1941) — русский и латвийский гражданский инженер и архитектор.
 Мандельштам, Роза Семёновна (урождённая Шарф; 1875—1953) — русский и советский библиограф.
 Мандельштам, Роальд Чарльсович (1932—1961) — русский поэт.
 
 Мандельштам (Манделстам), Стэнли — американский физик-теоретик.
 Мандельштам, Татьяна Викторовна — советский и российский химик-органик.
 Мандельштам-Гатинская, Татьяна Владимировна (известная как Татьяна Штильман, 1904—1984) — русская поэтесса первой волны эмиграции.

Двойные фамилии 
 Гидони-Мандельштам, Эльза Павловна (Файвушевна) (1901—1978) — палестинский (Тель-Авив), затем американский архитектор.

Также 
 Мандельштам — кратер на обратной стороне Луны, названный в память Леонида Исааковича Мандельштама.